Main Beach steht für:

 Main Beach (East Hampton), Strand im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Main Beach (Kalifornien), Strand in Laguna Beach (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Main Beach (Queensland), Vorort von Gold Coast, Queensland, Australien